Dariusz – imię męskie zapożyczone z języka perskiego
 Dariusz I Wielki – władca starożytnej Persji
 Dariusz II – król perski z dynastii Achemenidów
 Dariusz III – ostatni król perski z dynastii Achemenidów